Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1968. godinu je osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav:Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.

1968.